La nazionale di pallavolo femminile dell'Egitto è una squadra africana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo dell'Egitto ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dell'Egitto.

Risultati

Campionato mondiale

Campionato africano

Coppa del Mondo

Giochi panafricani

Giochi del Mediterraneo

Giochi panarabi

Collegamenti esterni
 

 
Pallavolo